María de Orleans puede referirse a:
 María de Orleans (1457–1493), hija de Carlos I de Orleans y consorte de Juan I de Narbona.
 María de Nemours (1625 - 1707), consorte de Enrique II de Saboya.
 María Luisa de Orleans (1662-1689), reina consorte de España como esposa de Carlos II de España.
 María de Orleans (1813-1839), conocida como Mademoiselle de Valois, hija de Luis Felipe I de Francia.
 María de Orleans (1865-1909), esposa de Valdemar de Dinamarca.